Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Women's Open) van 2018 vond plaats van 10 tot en met 16 september 2018 in de Japanse stad Hiroshima. Het was de 44e editie van het Japan Open. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Zarina Diyas was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Zhang Shuai.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van Amanda Anisimova.

Het tweede reekshoofd, Hsieh Su-wei uit Taiwan, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de Amerikaanse kwalificante Amanda Anisimova in twee sets. Hsieh wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 2012. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Yang Zhaoxuan had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Aoyama speelde samen met Duan Yingying – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de halve finale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Het als tweede geplaatste duo Eri Hozumi en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als eerste geplaatste Japanse koppel Miyu Kato en Makoto Ninomiya in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Hozumi had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Chinese Zhang zes.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Japan 2018
Japan